Ванесса Марсел-Джовинаццо ( — произносится как /mɑrˈsɛl/; урождённая Салли Ванесса Орти ; род. 15 октября 1968 года) — американская актриса. Наибольшую известность получила за исполнение ролей Бренды Барретт Каринтос в сериале «Главный госпиталь», Джины Кинкейд в «Беверли-Хиллз, 90210» и Сэм Маркес в сериале «Лас-Вегас».

Личная жизнь 
Ванесса — младшая из четырёх детей, родившихся в Индио, штат Калифорния, в семье Патрисии Марсед, продавца лечебных трав, и Питера Ортиса, подрядчика. Позже её родители расстались. Отец актрисы — мексиканец, мать — американка с французскими, итальянскими и португальскими корнями.

Марсил была замужем за актёром Кори Фельдманом с 1989 по 1993 год, хотя иногда она отрицает этот факт. К примеру, в интервью для июньского выпуска журнала «Maxim» за 2005 год, актриса сказала: «Я не была замужем за Кори. Вместе с ним я употребляла наркотики, когда была подростком». Как бы там ни было, записи о браках штата Невада указывают на тот факт, что Фельдман и Марсел поженились 6 августа 1989 года — Ванесса зарегистрирована под именем Салли Ванесса Ортис.

Марсел встречалась с Нейтаном Филлионом с 1995 по 1997, а также бывшим коллегой Брайаном Остином Грином с 1999 по 2003 года. У Марсел и Грина 30 марта 2002 года родился сын вне брака Кассиус Лиджа Марсел-Грин (). Также у актрисы был роман с Тайлером Кристофером.

11 июля 2010 года в Нью-Йорке Марсел вышла замуж за актёра Кармина Джовиназзо. В июне 2011 пара объявила, что ждёт своего первенца, но в декабре 2011 через Twitter Джовиназзо объявил, что у Марсел случился второй за этот год выкидыш. 17 августа 2012 года Ванесса подала на развод с Кармином. Развод был оформлен в марте 2013 года.

В апреле 2015 года Марсел сообщила, что она помолвлена с заместителем шерифа, которого она называет «MC» в социальных сетях. В январе 2018 года Марсел объявила, что она беременна их первым совместным ребёнком-девочкой после шести выкидышей.

Карьера 
Перед тем, как появиться в роли Бренды Баррет в сериале «Главный госпиталь» в 1992 году, Марсел приняла участие во многих театральных постановках. За исполнение роли актриса получила три номинации на «Эмми» (1997, 1998 и 2003), а также получила награду в 2003 году в номинации «Выдающееся исполнение женской роли второго плана». В феврале 1998 году получила премию «Soap Opera Digest Awards» в номинации «Выдающееся исполнение главной женской роли».

В 1994 году снялась в музыкальном видео «The Most Beautiful Girl In The World» Принса, а также в следующем году попала в список «50 самых красивых людей мира» по мнению журнала People. В 1996 году получила первую роль в большом кино — сыграла в картине «Скала» с Николасом Кейджем, Шоном Коннери и Эдом Харрисом.

После шести лет съёмок в «Главном госпитале», актриса покинула шоу в 1998 и снялась в телевизионном фильме «Любить, почитать и обманывать», а также получила постоянную роль в продюсерском проекте Стивена Спилберга «Невероятная случайность». В ноябре 1998 актриса присоединилась к актёрскому составу популярной молодёжной драмы «Беверли-Хиллз, 90210», где сыграла бывшую фигуристку Джину Кинкейд. В 1999 году снялась в двух независимых фильмах — «Хорошие парня спят одни» с Шоном О’Брайаном и «Пропасть между нами» с Джереми Систо.

Вернулась в «Главный госпиталь» в 2000, а затем вновь в 2002, где снималась до 2003 года. В 2001 Марсел получила почётную награду «Sojourn Service Award» за поддержку фонда «Sojourn Services For Battered Women & Their Children» за проведение серии благотворительных мероприятий и появление в программе «Колесо фортуны», доходы за участие в которой пошли в фонд. Основная задача фонда — помочь жертвам домашнего насилия, женщинам и детям, а также возвращение к нормальной жизни.

Кроме того, актриса снималась в сериала канала NBC «Лас-Вегас» в роли Саманты Маркес. Появилась в нескольких мужских журналах, таких как Stuff, FHM и Maxim. Попала на 19 место в списке «100 самых сексуальных женщин 2005 года» и на обложку выпуска, в котором публиковался список; также заняла 92 место в аналогичном списке журнала FHM за 2006 год.

Осенью 2008 года получила гостевую роль в сериале «Помадные джунгли». В ноябре 2008 становится главным судьёй и ведущей телевизионного реалити-шоу «Битва визажистов». 11 августа 2010 года вернулась на постоянной основе к роли Бренды в «Главном госпитале». Возвращение актрисы получила невероятное информационное сопровождение в связи с высокой популярностью героини, а также её семилетнего отсутствия. В данный момент, существуют неподтверждённые данные о возвращении актрисы в финал сериал из-за возможной отмены сериала осенью 2012 года.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»